Бучићи могу бити:

 Бучићи (Јајце), насељено мјесто у општини Јајце, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Бучићи (Нови Травник), насељено мјесто у општини Нови Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ